Ögeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ögeltjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (1,5 ha)
Inner-Ögeltjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ytter-Ögeltjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ögeltjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ögeltjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Ögeltjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Ögeltjärnen (Dals socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Ögeltjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Ögeltjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ögeltjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Ögeltjärnen (Styrnäs socken, Ångermanland, 699626-160428), sjö i Kramfors kommun, 
Ögeltjärnen (Styrnäs socken, Ångermanland, 700412-160534), sjö i Kramfors kommun, 
Ögeltjärnen (Överlännäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Ögeltjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Se även
Ögeltjärns naturreservat (Själevads socken, Örnsköldsviks kommun), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn